Detta är medaljfördelningen vid olympiska vinterspelen 1992 som hölls i Albertville, Frankrike.
  
Länderna och idrottarnas placering i listorna avgörs av:
Antal guldmedaljer.
Antal silvermedaljer.
Antal bronsmedaljer.
Bokstavsordning (förändrar dock inte landets ranking).

Nationell medaljfördelning
{| 
|-
|1||align=left|||10||10||6||26
|-
|2||align=left|||9||6||8||23
|-
|3||align=left|||9||6||5||20
|-
|4||align=left|||6||7||8||21
|-
|5||align=left|||5||4||2||11
|-
|6||align=left|||4||6||4||14
|-style="background:#ccccff"
|7||align=left|||3||5||1||9
|-
|8||align=left|||3||1||3||7
|-
|9||align=left|||2||3||2||7
|-
|10||align=left|||2||1||1||4
|-
|11||align=left|||1||2||4||7
|-
|12||align=left|||1||1||2||4
|-
|13||align=left|||1||0||3||4
|-
|14||align=left|||1||0||2||3
|-
|15||align=left|||0||3||0||3
|-
|16||align=left|||0||2||0||2
|-
|17||align=left|||0||1||0||1
|-
|18||align=left|||0||0||3||3
|-
|19||align=left|||0||0||1||1
|-
|19||align=left|||0||0||1||1
|- class="sortbottom"
!colspan=2| Total||57||58||56||171
|}
Individuell medaljfördelning
Totalt 37 idrottare vann två eller fler medaljer under spelen.{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! Placering 
!Namn
!Nation
|style="background:gold; width:4.5em; font-weight:bold;"|Guld
|style="background:silver; width:4.5em; font-weight:bold;"|Silver
|style="background:#cc9966; width:4.5em; font-weight:bold;"|Brons
!style="width:4.5em;"|Totalt
!Sport
|-
| 1 ||align=left||| 3|| 2|| 0|| 5 || Längdskidåkning
|-
|2 ||align=left|||3 ||1 ||0 ||4 || Längdskidåkning
|-
|3 ||align=left|||3|| 1|| 0|| 4 ||Längdskidåkning
|-
|4 ||align=left|||2 ||1 ||0 ||3 || Skridskor
|-
|5 ||align=left|||2|| 1 ||0 ||3 ||Skidskytte
|-
|6 ||align=left|||2|| 0|| 1|| 3||Backhoppning
|-
|8 ||align=left|||2 ||0|| 0|| 2 ||Skridskor
|-
|9||align=left|||2|| 0|| 0|| 2|| Alpin skidåkning
|-
|10||align=left|||2 ||0 ||0 ||2 ||Short track|-
|7 ||align=left|||1 ||1|| 1|| 3||Längdskidåkning
|-
|11||align=left|||1 ||1 ||0 ||2 ||Längdskidåkning
|-
|12||align=left|||1 ||1 ||0 ||2 ||Short track
|-
|13||align=left|||1|| 1 ||0 ||2 ||Skidskytte
|-
|14||align=left|||1|| 1|| 0 ||2 || Alpin skidåkning
|-
|15||align=left|||1 ||1 ||0 ||2 ||Backhoppning
|-
|16||align=left|||1 ||0 ||1|| 2 ||Skidskytte
|-
|17||align=left|||1|| 0 ||1 ||2 ||Bob
|-
|18||align=left|||1|| 0|| 1 ||2 ||Skridskor
|-
|19||align=left|||1|| 0 ||1 ||2 ||Längdskidåkning
|-
|20||align=left|||1 ||0 ||1|| 2 ||Short track
|-
|21||align=left|||1 ||0 ||1 ||2 ||Bob
|-
|22||align=left|||1|| 0|| 1|| 2  || Alpin skidåkning
|-
|23||align=left|||1|| 2|| 0|| 3 ||Skridskor
|-
| 24||align=left|||1|| 0|| 4|| 5  || Längdskidåkning
|-
|25||align=left|||0|| 3|| 0|| 3 || Backhoppning
|-
|26||align=left|||0 ||2|| 0|| 2 || Skridskor
|-
|27||align=left|||0|| 2|| 0|| 2 ||Alpin skidåkning
|-
|28||align=left|||0|| 2|| 0|| 2 || Skridskor
|-
|29||align=left|||0|| 2 ||0|| 2 || Längdskidåkning
|-
|30||align=left|||0 ||2 ||0 ||2|| Short track
|-
|31||align=left|||0 ||2 ||0|| 2 || Alpin skidåkning
|-
|32||align=left|||0 ||1|| 2|| 3 || Längdskidåkning
|-
|33 ||align=left|||0 ||1|| 1|| 2  || Backhoppning
|-
|34 ||align=left|||0 ||0|| 2|| 2 || Skidskytte
|-
|35 ||align=left|||0 ||0|| 2|| 2 || Skidskytte
|-
|36 ||align=left|||0|| 0|| 2|| 2 || Nordisk kombination
|-
|37 ||align=left|||0|| 0|| 2|| 2 || Skridskor
|}

Källor
SR/olympic Sports - 1992 Albertville Winter Games

1992
Olympiska vinterspelen 1992